Шугуровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Шугуровское сельское поселение — входит в Большеберезниковский район Мордовии
 Шугуровское сельское поселение — входит в Сосновоборский район Пензенской области